Toller ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Toller (1893–1939), deutscher Politiker, Revolutionär und Schriftsteller
 Lothar Toller (1891–1956), deutscher Maler und Radierer
 Montagu Toller (1871–1948), britischer Cricketspieler 
 Thomas Northcote Toller (1844–1930), britischer Sprachwissenschaftler und Lexikograph
 Wolfgang Toller (* 1964), österreichischer Arzt und Universitätsprofessor

Toller steht weiter für:
 Toller (Tankred Dorst), ein Theaterstück von Tankred Dorst
 die Kurzbezeichnung der Hunderasse Nova Scotia Duck Tolling Retriever